Bouchaud ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu-Antoine Bouchaud (1719–1804), französischer Advokat, Ökonom und Enzyklopädist

siehe auch:
 Le Bouchaud